Wat betrekking heeft op het Thaise volk, taal, cultuur, land:
 zie Thai (doorverwijspagina)

Overige 
 Thais (slak), een geslacht van slakken (weekdieren)
 Thaïs van Alexandrië, een heilige uit de 4e eeuw
 Thaïs (opera), een opera van Jules Massenet over deze heilige
 Thaïs (hetaere), Griekse hetaere
 Thaïs (voornaam), een meisjesnaam